Slovo obchvat má více významů:

 silniční obchvat – pozemní komunikace, která odvádí dopravu mimo sídelní útvar a urychluje průjezd okolo něj
 obchvatný manévr – vojenský termín, kterým se označuje průnik na křídlech okolo nepřítele a jeho uzavření do kotle, či kapsy

Související články 
 okruh k objíždění obce nebo její části
 Bypass

Externí odkazy